Флёрке () — фамилия
 Флёрке, Генрих Густав (1764—1835) — немецкий ботаник и лихенолог
 Флёрке, Герман (1893—1979) — немецкий военный деятель